Акжарский район () расположен в Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр района — село Талшик.

География 
Район находится на востоке Северо-Казахстанской области. Граничит на севере с Омской областью Российской Федерации, на востоке с Уалихановским районом, на юге с Енбекшильдерским районом, на западе с Бурабайским районом Акмолинской области, Тайыншинским и районом Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. Расстояние от райцентра до областного центра города Петропавловск — 325 км.

Рельеф территории района большей частью представляет пологоволнистую равнину с водораздельными впадинами с небольшими озёрными котловинами; абсолютная высота — 150—250 м. К югу от села Талшик имеется небольшой мелкосопочник, с относительной высотой сопок в 10—20 м.

В недрах разведаны запасы естественных строительных материалов — песка и глины. Климат континентальный. Средние температуры января — −18…-19°С, июля — 19…20°С; в отдельные годы температурный, максимум в июле достигает 40°С, в январе опускается ниже −40°С. Осадков выпадает 250—300 мм в год. Акжарский район находится в пределах степной зоны. Почвы чернозёмные. Растут типчак, ковыль, овсец, полынь и другие. Обитают волк, лисица, корсак, заяц, суслик, тушканчик; из птиц — гуси, лебеди, краснозобые казарки, куропатки, беркуты и другие.

Район слабо обеспечен пресными поверхностными и грунтовыми водами. Реки Шат, Карашат, Карасу, Ащису, Мукур, Айрык и многочисленные лога бывают полноводными только в период весеннего снеготаяния. После паводка реки превращаются в состояние плёсов, воды которых в летнее время резко осолоняются. На территории района есть озёра: Улькен-Карой, Киши-Карой, Карасор, Жантайсор, Кулыколь. Из них только озеро Жантайсор — пресное, озеро Кулыколь — болотистое, сплошь покрытое густыми зарослями тростника, остальные — сильно солёные, и не имеют стока.

История 
В 1974 году был образован Ленинский район в составе Кокчетавской области. В 1997 году он был слит с Ленинградским районом, переименован в Акжарский район и при упразднении Кокшетауской области передан в Северо-Казахстанскую область. .

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 12 288 чел. (78,26 %)
 русские — 2208 чел. (14,06 %)
 украинцы — 396 чел. (2,52 %)
 немцы — 227 чел. (1,45 %)
 белорусы — 189 чел. (1,20 %)
 татары — 196 чел. (1,25 %)
 поляки — 48 чел. (0,31 %)
 другие — 150 чел. (0,96 %)
 Всего — 15 702 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Акжарский район состоит из 12 сельских округов, в составе которых находится 24 села:

Экономика 
В районе имеются: комбинат строительно-монтажных конструкций, хлебо- и маслозаводы, элеватор, строительные и автотранспортные предприятия. В сельском хозяйстве работают около 600 крестьянских хозяйств. По территории района проходит железная дорога Костанай — Кокшетау — Kapacук.

Примечания 

Акжарский район
Появились в 1974 году в Казахстане
Административные единицы, образованные в 1974 году